A Temporada de 2009 das Red Bull Air Race World Series é a 6ª temporada das Red Bull Air Race World Series.

Novo piloto

Em 2009 estreou-se o piloto sul-africano Glen Dell.

Calendário

Classificações e Resultados

Aviões

Ligações externas
 Site oficial da Red Bull Air Race
 Site não oficial da RBAR

Red Bull Air Race World Series